Determinazione del sesso – insieme di processi biologici
 Coefficiente di determinazione – in statistica, una proporzione tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello statistico utilizzato
 Determinazione – in linguistica, relazione grammaticale o semantica tra elementi gerarchicamente ordinati